Список християнських соборів на честь Святого Володимира у різних країнах світу.

Україна 
 Володимирський собор у Києві
 Володимирський собор у Севастополі
 Володимирський собор у Херсонесі
 Володимирський собор у Луганську

Канада 
 Володимирський собор у Торонто

Росія 
 Володимирський собор у Санкт-Петербурзі
 Володимирський собор у Кронштадті

США 
 Володимирський собор у Стемфорді